Torre del Diablo puede referirse a:

Torre del Pirulico, también conocida como Torre de los Diablos, atalaya o torre de vigilancia costera situada en el municipio de Mojácar, provincia de Almería, Andalucía, España.
Torre del Diablo (Almuñécar), o también Torre de los Diablos, atalaya costera situada en el término municipal de Almuñécar, provincia de Granada, Andalucía, España.